Championship League 2011 var en inbjudningsturnering i snooker som spelades i omgångar under perioden 3 januari–24 mars 2011 i Crondon Park Golf Club i Essex, England.

Format
Turneringen avgjordes genom gruppspel i sju grupper om vardera sju spelare, där alla mötte alla inom gruppen. De fyra högst placerade spelarna möttes därefter i semifinal och final. De sju finalsegrarna kvalificerade sig för Winners group, varifrån vinnaren (Matthew Stevens) kvalificerade sig för Premier League hösten 2011.

De sju grupperna avgjordes efter varandra, och de fyra högst placerade spelarna (förutom vinnaren) i varje grupp kvalificerade sig för spel i "nästa" grupp. Teoretiskt sett kunde alltså en spelare ha spelat i alla sju grupperna, detta skedde dock inte.

Alla matcher i såväl gruppspel som slutspel avgjordes i bäst-av-5 frames. Tabellplaceringen avgjordes av i första hand antalet vunna matcher, i andra hand antalet vunna frames (alltså inte frameskillnad).

Grupp 1
Grupp 1 spelades 3 och 4 januari 2011.

Gruppspel

Slutspel

Mark Selby gick vidare till Winners group. Mark Williams, Ali Carter, Shaun Murphy och John Higgins gick vidare till Grupp 2.

Grupp 2
Grupp 2 spelades 5 och 6 januari 2011. Nya spelare i gruppen var Jamie Cope, Neil Robertson och Ronnie O'Sullivan.

Gruppspel

Slutspel

Mark Williams gick vidare till Winners group. John Higgins, Ali Carter och Shaun Murphy gick vidare till Grupp 3. Ronnie O'Sullivan skulle också ha gått vidare till Grupp 3, men lämnade återbud.

Grupp 3
Grupp 3 spelades 24 och 25 januari 2011. Nya spelare i gruppen var Peter Ebdon, Mark King, Marco Fu och Stuart Bingham. Ronnie O'Sullivan skulle ha spelat i denna grupp, men lämnade återbud.

Gruppspel

Slutspel

Shaun Murphy gick vidare till Winners group. Mark King, Ali Carter, Peter Ebdon och Marco Fu gick vidare till Grupp 4.

Grupp 4
Grupp 4 spelades 26 och 27 januari 2011. Nya spelare i gruppen var Matthew Stevens, Stephen Hendry och Mark Allen.

Gruppspel

Slutspel

Ali Carter gick vidare till Winners group. Mark Allen, Matthew Stevens, och Mark King gick vidare till Grupp 5. Marco Fu skulle också ha gått vidare till Grupp 5, men stod över Grupp 5 och 6, och återkom istället i Grupp 7.

Grupp 5
Grupp 5 spelades 28 februari och 1 mars 2011. Nya spelare i gruppen var Ding Junhui, Ryan Day, Ricky Walden och Liang Wenbo. Marco Fu skulle ha spelat i denna grupp, men stod över, och gick istället in i Grupp 7.

Gruppspel

Slutspel

Ryan Day gick vidare till Winners group. Liang Wenbo, Mark King, Matthew Stevens och Mark Allen gick vidare till Grupp 6.

Grupp 6
Grupp 6 spelades 2 och 3 mars 2011. Nya spelare i gruppen var Mark Davis, Judd Trump och Stephen Lee.

Gruppspel

Slutspel

Mark Allen gick vidare till Winners group. Stephen Lee, Matthew Stevens, Mark King och Liang Wenbo gick vidare till Grupp 7.

Grupp 7
Grupp 7 spelades 21 och 22 mars 2011. Nya spelare i gruppen var Andrew Higginson och Martin Gould, samt Marco Fu, som stått över Grupp 5 och 6.

Gruppspel

Slutspel

Matthew Stevens gick vidare till Winners group.

Winners group
Winners group spelades 23 och 24 mars 2011. Deltagare i gruppen var de sju segrarna från Grupp 1-7.

Gruppspel

Slutspel

I och med segern kvalificerade sig Matthew Stevens för Premier League 2011.

Externa länkar
Officiell sida

Referenser

Snookersäsongen 2010/2011
Championship League
2011 i Storbritannien